Jacques es un nombre propio de origen francés que hace referencia a varias personas:

Véase también:

Antroponimia
 Amadeo Jacques, educador francoargentino.
 Henri Antoine Jacques, abreviación científica para el botánico (1782-1866). 
 Jacques Bachot, escultor.
 Jacques Cousteau, oceanógrafo.
 Jacques d'Agar, pintor.
 Jacques Danon, científico brasileño.
 Jacques de la Fons, escritor.
 Jacques de Molay, noble  y último Gran maestre de la Orden del Temple.
 Jacques Delécluse, percusionista y compositor.
 Jacques Derrida, filósofo.
 Jacques Doublet, historiador.
 Jacques Favre de Thierrens, militar y pintor.
 Jacques Félix Duban, arquitecto, restaurador y pintor.
 Jacques Firmin Vimeux, escultor.
 Jacques Gruet, ateo ejecutado por Calvino por herejía.
)Jacques Lacan, filósofo, psicoanalista.
 Jacques Martin (historietista)
 Jacques Momha, futbolista camerunés.
 Jacques Rabemananjara, escritor, político y vicepresidente malgache.
 Jacques Roche, periodista haitiano.
 Jacques Tati, realizador y actor.
 Jacques Viau Renaud, poeta domínico-haitiano.
 Norbert Jacques, escritor luxemburgués.

Nombres franceses